Lubusz kan syfta på:

 Lubusz vojvodskap – en av Polens nuvarande administrativa provinser
 Biskopsdömet Lebus – ett medeltida biskopsdöme från mitten av 1200-talet tillhörande Markgrevskapet Brandenburg i Tysk-romerska riket
 Lubusz (landskap) – ett historiskt kulturlandskap i Polen och Tyskland omkring båda sidor av floden Oder
 Lubusz –det polska namnet för en stad som givit namn åt regionen, se Lebus